L'hémoglobine est une protéine multimérique constitué de quatre monomères de globulines et de quatre molécules d'hème, et dont la principale fonction est le transport de l'oxygène.
 Hémoglobine (Bleeders) est un film américano-canadien réalisé par Peter Svatek en 1997.